Gresel steht für:
 Gresel (Giesel), Hauptfluss des Fulda-Zuflusses Giesel

Gresel ist der Familienname folgender Personen:
 Jakobus Greselius (1483–1552), den Humanisten Jakob Gresel

Siehe auch:
 Gressel
 Gräsel